Fiston peut désigner :
 un fils, enfant de sexe masculin d'un parent ;
 divers films, séries ou épisodes de séries tels que :
 Fiston, film de 2014 ;
 Fiston perdu, l'épisode 2 de la saison 20 des Simpson ;
 une comédie de 1936 en 4 actes de André Birabeau avec André Berley et Marguerite Pierry ;
 un prénom porté notamment par :
 Fiston Mwanza Mujila (né en 1981), écrivain congolais.